Antoine Arnauld (1560-1619) – avvocato
 Antoine Arnauld (1612-1694) – teologo e filosofo
 Antoine Arnauld (1616-1698) – abate e memorialista